«Dionysus» — дев'ятий студійний альбом групи Dead Can Dance, випущений в листопаді 2018 року. Назва альбому є ім'ям грецького богу вина Діоніса.

Список пісень 

 «Act I – Sea Borne» — 6:44
 «Act I – Liberator of Minds» — 5:20
 «Act I – Dance of the Bacchantes» — 4:35
 «Act II – The Mountain» — 5:34
 «Act II – The Invocation» — 4:56
 «Act II – The Forest» — 5:04
 «Return of the She-King» — 7:51
 «All in Good Time» — 6:37

Альбоми Dead Can Dance
Англомовні музичні альбоми
Альбоми у стилі дарквейв